Onderdistrict in Indonesië
 Wates (Kulon Progo), een onderdistrict van het regentschap Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Wates (onderdistrict van Blitar), een onderdistrict van het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java
 Wates (onderdistrict van Kediri), een onderdistrict van het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java

Plaats in Indonesië
 Wates (Gading Rejo), een plaats in het regentschap Pringsewu in de provincie Lampung
 Wates (Getasan), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Wates (Kedungjati), een plaats in het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
 Wates (Ngaliyan), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Wates (Wonotunggal), een plaats in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Wates (Jenangan), een plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Wates (Wates), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
 Wates (Bandung Kidul), een plaats in het regentschap Kota Bandung in de provincie West-Java
 Wates (Sindang Danau), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Wates (Dukun)
 Wates (Simo)
 Wates (Magelang Utara), een plaats en wijk in het noorden van Magelang (stad) in de provincie Midden-Java 
Station in Indonesië
 Station Wates, een spoorwegstation in Wates in de speciale stadregio Yogyakarta